Florent de Berlaymont [en néerl. Floris van Berlaymont) était un homme d'État néerlandais, né vers 1550 et mort le . Il était comte de Lalaing et de Berlaymont, et stathouder de Namur, d'Artois, de Gueldre-Zutphen et Luxembourg, pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans. Il était chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or.

Biographie 
Il est le fils de Charles de Berlaymont et d'Adriana de Ligne Barbançon, et le frère de Gilles et Claude de Berlaymont. En 1576, Florent prend brièvement parti pour l'État dans l'Union de Bruxelles, mais il revient rapidement dans le camp du roi d'Espagne et, en 1579, il est nommé stathouder de Namur et d'Artois, succédant à son frère Gilles, décédé devant Maastricht, le 18 juin.

Florent hérite du titre de comte de Berlaymont de son père en 1578. Par son mariage avec Marguerite de Lalaing, fille unique de Philippe de Lalaing et de Marguerite de Ligne, il hérite également du titre de comte de Lalaing en 1582. Florent et Marguerite ont eu une fille, Marguerite de Berlaymont, qui a épousé plus tard , prince de Gavere (†1654). Cependant, sa femme n'a pas caché le fait qu'elle préférait d'autres hommes, ce qui a aggravé leur relation.

Florent devient chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or en 1586.

Lorsque son autre frère Claude mourut en 1587, il lui succéda comme stathouder de Gueldre-Zutphen. En 1604, Florent succède au défunt Pierre-Ernest Ier de Mansfeld comme stathouder du Luxembourg.

En 1625, vers la fin de sa vie, il accepta que sa femme Marguerite crée une fondation religieuse dédiée à l'éducation des filles. Ce couvent des dames de Berlaymont était initialement situé à proximité immédiate de la cathédrale de Bruxelles, mais a été déplacé plusieurs fois. Le nom perdure dans le Bâtiment Berlaymont de la Commission européenne, construit sur le site de l'école du couvent entre 1864 et 1962.

Ascendance

Notes et références

Sources

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des chevaliers de l'ordre habsbourgeois de la Toison d'or

Liens externes 
 

Famille de Berlaymont
Stathouder
Chevalier de l'ordre de la Toison d'or (XVIe siècle)
Naissance en 1550
Décès en avril 1626